Григорий (Григол) Александрович Цаава (род. 5 января 1962, Бирцха, Сухумский район, Абхазская АССР) — советский и грузинский футболист, нападающий и полузащитник, мастер спорта СССР (1982).

Биография 
Начал играть в 1974 году в «Юном динамовце» (Сухуми). В чемпионате СССР выступал за «Динамо» Тбилиси (1979—1987, 1988—1989) и «Гурию» Ланчхути (1987—1988).

В 1990 году стал победителем первого чемпионата Грузии в составе носившего название «Иберия» тбилисского «Динамо». В 1991—1994 годах играл за команды низших лиг «Цхуми» Сухуми и «Тетри Арциви» Тбилиси. В 1995 году провёл последний матч за тбилисское «Динамо».

В еврокубках провёл 5 матчей — 2 в Кубке обладателей кубков 1981/1982, 2 в Кубке УЕФА 1982/1983 и 1 в Кубок УЕФА 1995/1996.

Выступал за сборную Грузии.

В грузино-абхазской войне воевал за территориальную целостность Грузии, затем жил на Кипре. В 2007 году работал генеральным секретарём Футбольной федерации Грузии, 10 мая 2008 был избран президентом федерации футбола Тбилиси.

Достижения 
 Чемпион Грузии (1990)
 Финалист Кубка Грузии (1991/92)
 В списке 33 лучших футболистов сезона — 1 раз: 1982 (№ 3)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Цхуми»
Игроки ФК «Шевардени-1906»